Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 678 dans le monde.

 Interstate 678 aux États-Unis 
 Route nationale 678 en France